David Åslin (né le  à Mora en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2007-2008 || Leksands IF || Allsvenskan ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2009-2010 || Leksands IF || Allsvenskan ||51 ||4 ||7 ||11 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Leksands IF || Allsvenskan ||49 ||6 ||9 ||15 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan ||46 ||12 ||26 ||38 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2012-2013 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 34|| 10|| 15|| 25|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Växjö Lakers HC || Elitserien || 9|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Växjö Lakers HC || SHL || 54|| 4|| 8|| 12|| 28|| 12|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|rowspan=2|2014-2015 || Växjö Lakers HC || SHL ||14 ||1 || 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Leksands IF || SHL || 33|| 5|| 7|| 12||10 || 7|| 0|| 3|| 3||0
|-
|2015-2016 || Rögle BK || SHL || 50 || 4 || 4 || 8 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Rögle BK || SHL || 35 || 5 || 6 || 11 || 62 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || Leksands IF || Allsvenskan || 15 ||2 ||3 ||5 ||8 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Södertälje SK || Allsvenskan || 15 || 2 || 3 || 5 || 8 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 	
|-
| 2018-2019 || Södertälje SK || Allsvenskan || 36 ||2 ||7 ||9 ||18 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Graz 99ers || EBEL || 10 ||4 ||6 ||10 ||6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Capitals de Vienne || EBEL || 11 ||1 ||4 ||5 ||4 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 ||  HC Vita Hästen || Allsvenskan || 3 ||1 ||2 ||3 ||14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| HC Vita Hästen || Allsvenskan || 36 || 6 || 4 || 10 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || EC Bad Nauheim || DEL2 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ringerike || Fjordkraft-ligaen ||  ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur des Växjö Lakers HC
Attaquant de hockey sur glace
Naissance dans le comté de Dalécarlie
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du Rögle BK
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HC Vita Hästen
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Vienna Capitals